«Юргорден» (Djurgårdens IF) — шведский профессиональный футбольный клуб из Стокгольма.

История 

Основан 12 марта 1891 года в кафе на одном из островов Стокгольма, называемом Юргорден. Первоначально «Юргорден» состоял из 20 молодых спортсменов, единственным требованием для включения в клуб являлось проживание на одноименном острове.

В 1904 году «Юргорден» впервые играл в финале чемпионата Швеции, проводимого в ту пору по олимпийской системе. Однако, со счетом 1:2 проиграл «Эргрюте». В 1912 году на месте старого стадиона в связи с проведением Олимпийских игр была построена новая арена — «Олимпийский стадион» и клуб был вынужден перебраться на вновь построенный футбольный стадион Traneberg’s IP. Во время Олимпиады, в том же 1912 году в истории клуба произошло знаменательное событие — победа в национальном первенстве. В финале был обыгран «Эргрюте».

В 1936 году «Юргорден» вновь сменил домашнюю арену. Когда стокгольмский АИК сменил Олимпийский стадион (также называемый «Стокгольмский стадион» или просто «Стадион») на «Росунду» (Råsunda Football Stadium), «Юргорден» стал играть на Олимпийском стадионе и остается на нем до сих пор. Всего несколько раз (когда Стокгольмский стадион был слишком мал или когда он реконструировался) «Юргорден» проводил свои домашние матчи на «Росунде» или других стадионах. После 2013 года «Юргорден» планирует переехать на строящийся стадион Tele2 Арена, так как Олимпийский стадион не отвечает требованиям Шведской федерации футбола.

В 1915, 1917, 1920 «Юргорден» опять выиграл чемпионат Швеции. В 1955 году после длительного перерыва «Юргорден» в пятый раз стал чемпионом Швеции. Свой успех команда повторила в 1959, 1964 и 1966 годах.

1981 год был омрачен вылетом во второй дивизион, где команда играла большую часть времени, лишь изредка, в 1985, 1988, 1992 и 1999 годах появляясь в высшем обществе.

В 2001 году, едва вернувшись в первый дивизион, «Юргорден» сенсационно занял второе место в национальном чемпионате. А в 2002 году, после долгих 36 лет ожидания, выиграл его, закрепив успех победой в кубке. В 2003, 2005 годах, выиграв чемпионат Швеции, стал 11-кратным чемпионом своей страны. В 2007 году занял в чемпионате третье место. В 2004 году выиграл Кубок Швеции, обыграв «Гётеборг» 3:1.

В настоящий момент команда является одним из лидеров национального клубного футбола.

Дерби и ультрас 
У клуба «Юргорден» есть два главных дерби:
Дерби близнецов − матчи с клубом АИК
Стокгольмское дерби − дерби с клубом «Хаммарбю»

Ультрас-группы «Юргордена»: «Järnkaminerna», «Chaos Kids», «Ultra Caos Stockholm 2003», «Ultras Stockholm».

Достижения 
Аллсвенскан
  Чемпион (12): 1912, 1915, 1917, 1920, 1954/55, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003, 2005, 2019
  Серебряный призёр (3): 1962, 1967, 2001
  Бронзовый призёр (3): 2007, 2017, 2021

Суперэттан
  Победитель (1): 2000

Кубок Швеции
  Обладатель (5): 1989/90, 2002, 2004, 2005, 2017/18
  Финалист (4): 1951, 1974/75, 1988/89, 2012/13

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 
По состоянию на 27 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

См. также 
 Юргорден (хоккейный клуб)
 Юргорден (клуб по хоккею с мячом)

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Швеции